Die Fußball-Oberliga Hessen 1978/79 war die erste Spielzeit der vom Hessischen Fußball-Verband durchgeführten Oberliga Hessen als Amateur-Oberliga.

Der Meister der Oberliga Hessen war zum direkten Aufstieg in die 2. Bundesliga berechtigt, welchen der Vorjahres-Absteiger aus der zweiten Liga VfR OLI Bürstadt mit zwei Punkten Vorsprung auf den KSV Hessen Kassel erreichte. Zugleich qualifizierte sich Bürstadt damit auch für die deutsche Amateurmeisterschafts-Endrunde, in der die Mannschaft in der 1. Runde gegen den ESV Ingolstadt-Ringsee verlor.

In die untergeordneten Landesligen stiegen der VfR Groß-Gerau, die SpVgg Bad Homburg, Hermannia Kassel und Rot-Weiss Frankfurt ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison TuSpo Ziegenhain aus der Staffel Nord, FVgg. Kastel 06 aus der Staffel Mitte sowie die SG Egelsbach aus der Staffel Süd, als jeweiliger Staffelmeister auf. Aus der 2. Bundesliga Süd kamen der FC Hanau 93 und der KSV Baunatal dazu.


Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Hessenmeister

Literatur 

1979
Fußballsaison 1978/79